(1913 - 1991), enseignant italien ;
  (1920 - 2000), trompettiste, compositeur et imprésario italien ;
 Valeria Golino (1966 -), actrice, réalisatrice et productrice italienne de cinéma.

Autre 
 , famille noble génoise.
Patronyme italien